Уикипедия на кашубски език () е раздел на кашубски език в Уикипедия.

Проектът започва да функционира през април 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Кашубски език
Езици в Полша
Кашуби